Regil ist der Familienname folgender Personen:

 Bárbara de Regil (* 1987), mexikanische Schauspielerin
 Marco Antonio Regil (* 1969), mexikanischer Fernsehmoderator